Região Nordeste do Brasil
 Dialeto nordestino
 Nordestina (Bahia) — município do estado da Bahia
 Escala nordestina

Desambiguações de gentílicos
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de linguística